Godinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Godinești (Gorj), Gemeinde im Kreis Gorj
 Godinești (Hunedoara), Dorf im Kreis Hunedoara